Эл Мэттьюс (, 21 ноября 1942, Бруклин, Нью-Йорк, США — 22 сентября 2018, Ориуэла, Испания) — американский фолк-певец и актёр британского происхождения, ветеран Вьетнамской войны и бывший диджей BBC Radio 1.

Биография 
Эл Мэттьюс родился 21 ноября 1942 год в Бруклине, одном из районов Нью-Йорка.

Во время Войны во Вьетнаме Мэттьюс служил в 1-й дивизии корпуса морской пехоты США. Он стал первым чернокожим сержантом этой дивизии, был дважды награждён Пурпурным сердцем за боевое ранение.

После войны Мэттьюс решил стать музыкантом, и в 1975 году его песня «Fool» стала хитом и находилась на 16-м месте на UK Singles Chart.

В 1986 году Эл Мэттьюс снялся во второстепенной роли сержанта Эла Эйпона в фильме «Чужие».

В 2013 году принял участие в озвучивании игры Aliens: Colonial Marines, где его персонажем снова стал сержант Эйпон.

Мэтьюс был найден мертвым в своем доме в Аликанте на Средиземноморском побережье Испании.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры США
Фолк-музыканты США
Участники войны во Вьетнаме